Il doppio del torneo di tennis Internazionali di Imola 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Ljudmyla Kičenok e Jeļena Ostapenko che hanno battuto in finale Katharina Lehnert e Alice Matteucci 6-4, 3-6, [10-3].

Teste di serie 

 Ljudmyla Kičenok /  Jeļena Ostapenko (Campionesse)
 Despina Papamichail /  Giulia Sussarello (quarti di finale)

 Federica Di Sarra /  Angelica Moratelli (primo turno)
 Yuka Mori /  Kaori Onishi (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internazionali di Imola 2013